Лі Тін і Сунь Тяньтянь були чинними чемпіонками, але вирішили того разу не брати участі.

Карлі Галліксон і Марія Емілія Салерні виграли титул, у фіналі перемігши пару Елс Калленс і Саманта Стосур з рахунком 7–5, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
Tournoi de Québec